Ел Аљасго има више значења:

 Ел Аљасго (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аљасго (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аљасго (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аљасго (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику